«Обычное сердце», или «Обыкновенное сердце» () — американский художественный телефильм режиссёра Райана Мёрфи, вышедший на экраны в 2014 году. Сценарий написан Ларри Крамером по собственной одноимённой пьесе 1985 года. В главных ролях — ведущие голливудские звезды современности. Премьера ленты состоялась на канале HBO 25 мая 2014 года.

Лента была крайне высоко оценена американскими телекритиками. Практически весь ключевой актёрский состав поставил резонансный рекорд — сразу шесть артистов (Марк Руффало, Мэтт Бомер, Джим Парсонс, Джулия Робертс, Джо Мантелло и Альфред Молина) были выдвинуты на главную телепремию «Эмми».

Сюжет 
Драма, действие которой происходит в первой половине 1980-х, рассказывает о нескольких жителях Нью-Йорка, которые пытаются привлечь внимание властей и общества к начинающейся эпидемии СПИДа.

Актёрский состав 

 Марк Руффало — Нэд Уикс (прототип — Ларри Крамер)
 Мэтт Бомер — Феликс Тёрнер
 Тейлор Китч — Брюс Найлз (прототип — Пол Попэм)
 Джим Парсонс — Томми Ботрайт (прототип — )
 Джулия Робертс — Эмма Брукнер (прототип — )
 Джо Мантелло — Микки Маркус
 Альфред Молина — Бен Уикс (прототип — )
 Денис О’Хэр — Хайрам Киблер
 Кори Столл — Джон Бруно
 Финн Уиттрок — Альберт
 Би Ди Вонг — Баззи
 Джонатан Грофф — Крэйг Доннер
 Стивен Спинелла — Сэнфорд
 Даниэль Ферланд — Эстель

Критика 
Фильм получил высокие оценки критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 94 % на основе 50 обзоров со средней оценкой 7,7 из 10. Metacritic даёт ему 85 баллов из 100.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2014 года
Телефильмы 2014 года
Телефильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Райана Мёрфи
Фильмы-драмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о СПИДе
СПИД на телевидении
Фильмы о Нью-Йорке
Экранизации пьес США
Фильмы, спродюсированные Джейсоном Блумом
Фильмы Blumhouse Productions
Фильмы Plan B Entertainment
Фильмы HBO Films
Лауреаты премии «Эмми» за лучший телевизионный фильм
Фильмы 20th Century Fox Television